Wording steht für:
 eine Sprachregelung in der Öffentlichkeitsarbeit
 bei Umfragen die Frageformulierung